«Берёза-2010» — белорусский футбольный клуб из города Берёза Брестской области. Основан в 2010 году. Начал играть в национальных чемпионатах с 2010. Расформирован в 2016.

Матчи проводил на стадионе ДЮСШ-1 (3000 мест).

Достижения 
 Чемпионат Белоруссии:
 Вторая лига: 2 место (2011 год)
 Кубок Белоруссии: 1/8 финала (2012/2013)

Статистика команды 
 Лучший бомбардир: Андрей Стаин 39

Выступления в чемпионатах Беларуси

Сотрудничество с «Динамо» (Минск) 
«Берёза» являлась фарм-клубом участника Высшей лиги минского «Динамо». Титульный спонсор «Динамо» — ООО «Трайпл», — белорусская многопрофильная группа компаний, которая специализируется на оптовой торговле промышленными и продовольственными товарами. «Трайпл» также являлся спонсором «Берёзы». В 2015 году у группы компаний резко ухудшилось финансовое положение, и она отказалась от спонсорства «Берёзы-2010».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль на сайте wildstat.ru

Футбольные клубы Белоруссии
Футбольные клубы Белоруссии, прекратившие существование